

Patronyme 
 Christophe Gamard (†1649), architecte français
 Georges Gamard, (1837-1903), homme politique français  
 Henri Gamard, (1879-1961), homme politique français

Homonymie de patronyme